Хайланд може да се отнася за:

 Хайланд, област в Шотландия

 Градове в САЩ
 Хайланд, град в САЩ, щата Калифорния
 Хайланд, град в САЩ, щата Юта